Ел Пинабете има више значења:

 Ел Пинабете (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинабете (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинабете (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пинабете (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинабете (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинабете (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинабете (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинабете (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пинабете (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику